Великая Румыния:

 Великая Румыния — идея максимального расширения границ Румынии.
 Великая Румыния — националистическая политическая партия в Румынии.